Il singolare del torneo di tennis Ostend Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Olivier Malcor che ha battuto in finale Álex López Morón 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Marcelo Filippini (secondo turno)
 Xavier Malisse (primo turno)
 Orlin Stanojčev (primo turno)
 Tomáš Zíb (secondo turno)

 Agustín Calleri (primo turno)
 Juan Ignacio Chela (primo turno)
 Eduardo Medica (primo turno)
 Antony Dupuis (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ostend Challenger 1999